Sacrificial Lambz () — одиннадцатый студийный альбом Esham’а, выпущенный 26 августа 2008 года. Эшем говорил, что «Sacrificial Lambz, как и весь мой стиль и путь в рэпе были принесены в жертву индустрии. Я думаю, что Sacrificial Lambz подарок индустрии и подарок для потребителей, которые покупает его. Это на самом деле подарок». Альбом достиг 50-го места в чарте Billboard Top Heatseekers и 42-го — в Top R&B/Hip-Hop Albums.

Список композиций

Места в чартах 
Альбом — Billboard (США)

Примечания 

Альбомы Esham
Альбомы Reel Life Productions